Cenotaaf, een grafteken dat aangeeft dat het stoffelijk overschot elders verkeert of onvindbaar is.
Cenotaph (band), een Turkse deathmetalband
Cenotaph (platenlabel), een platenmaatschappij
Cenotaph (X Marks the Pedwalk), een single van de Duitse band X Marks the Pedwalk
Cenotaph (Bass Communion), een ambientalbum van Bass Communion
Cenotaph (Bolt Thrower), een deathmetalalbum van Bolt Thrower